Larios est un patronyme porté notamment par :

 Bobby Larios (1970-), acteur mexicain ;
 Jean-François Larios (1956-), footballeur international français ;
 Óscar Larios (1976-), boxeur mexicain ;
 Pablo Larios (1960-2019), footballeur mexicain.